Мария София:

 Мария София Гессен-Кассельская — принцесса Гессен-Кассельская, королева Датская и Норвежская
 Мария София Нойбургская — королева Португалии, жена короля Педру II